Доминик Фишбэк (; род. 22 марта 1991, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса и драматург, наиболее известная благодаря ролям Билли Роуэн в мини-сериале «Покажите мне героя», Дарлин в сериале «Двойка» и Деборы Джонсон в фильме «Иуда и чёрный мессия», последняя из которых принёс ей номинацию на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана.

Ранние годы 
Фишбэк впервые заинтересовалась актёрским мастерством примерно в 10 лет. Училась в Бруклинской университетской средней школе в Бруклине, Нью-Йорк. В 2013 году она закончила университет Пейс со степенью бакалавра театра.

Карьера 
В 2014 году Фишбэк поставила свою пьесу «Подрывные» вне Бродвея, в которой она сыграла 22 персонажа. В 2015 году пьеса была номинирована на премию Innovative Theater Award в номинации «Выдающееся сольное исполнение». В 2016 году Abingdon Theater Company пригласила Фишбэк давать представления на своей сцене.

Первой крупной работой Фишбэк стала роль матери-одиночки Билли Роуэн в мини-сериале «Покажите мне героя». В 2017—2019 годах она снималась в роли проститутки Дарлин в сериале «Двойка». Эта работа была высоко отмечена критиками, которые назвали Фишбэк одной из выдающихся фигур шоу. Один их создателей сериала Дэвид Саймон также высоко отзывался об её актёрском даровании. После роли в «Двойке» USA Today внёс Фишбэк в список «Пяти новых лиц, на которые люди должны смотреть на телевидении осенью 2017 года».

Первой работой Фишбэк на большом экране стал  фильм «Приходит ночь», премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2018 году. В 2018 году она сыграла роль Кении в фильме «Чужая ненависть», снятом по популярной молодёжной книге, а также появилась в роли матери Jay-Z, Глории Картер, в молодости, в его музыкальном видео на песню Smile.

В 2020 году Фишбэк сыграла роль уличного подростка Робин в фильме Netflix «Проект „Сила“» с Джейми Фоксом и Джозефом Гордоном-Левиттом в главных ролях. В 2021 году она вместе с Дэниелом Калуя снялась в фильме «Иуда и чёрный мессия», сыграв роль Деборы Джонсон, партнёрши Фреда Хэмптона и будущей матери Фреда Хэмптона-младшего.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1990-е годы